Гедройць Флоріан — козацький ватажок;
 Гедройць Віра Гнатівна (1870–1932) — одна з перших жінок-професорів хірургії у світі, поетеса і прозаїк;
 Гедройць Микола Антонович (1853–1933) — український художник, меценат;
 Ґедройць Єжи (1906–2000) — польський публіцист і громадський діяч, засновник і головний редактор часопису Kultura (Париж);
 Гедройць Костянтин Каетанович (1872–1932) — видатний вчений-ґрунтознавець, агрохімік, академік АН СРСР;
 Гедройць Мельхіор (1536–1609) — державний і церковний діяч Великого Князівства литовського, єпископ;
 Гедройць Ромуальд (1750–1824) — литовський князь, один зі сподвижників Тадеуша Костюшка;
 Гедройць Михайло Михайлович (1856–1931) — російський генерал, герой російсько-японської війни.

Українські прізвища
Польські прізвища